Алексе́й Алексе́евич Кондрашенков () — советский и российский историк, доктор исторических наук (1968), почётный гражданин города Смоленска.

Биография 
Алексей Кондрашенков родился 4 августа 1915 года в деревне Белый Холм Вяземского уезда Смоленской губернии. Это может быть деревня Белый Холм Городищенской или Шуйской волости Вяземского уезда. Ныне обе деревни не существуют, их территории находится в соответственно в Сафоновском или Новодугинском районе  .

Окончил среднюю школу в начале 1930-х годов. К 1932 году Кондрашенков работал воспитателем и учителем в Евпатории. 

В 1939 году окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института имени А. С. Бубнова (впоследствии им. В. И. Ленина), работал в Зауралье. От службы в армии Кондрашенков был освобождён по инвалидности.

С апреля 1941 года член ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

В годы Великой Отечественной войны он работал директором школы в Башкирской АССР. В 1946 году он стал преподавателем истории СССР в Шадринском государственном педагогическом институте, впоследствии стал заместителем ректора этого ВУЗа.

В Кургане 
Защитив кандидатскую диссертацию на тему: «Крестьянские восстания в Исетской провинции в 60—70-х гг. XVIII века», в 1955 году Кондрашенков стал ректором Курганского педагогического института и занимал эту должность до 1968 года. Читал курс отечественной истории периода феодализма. За время его работы возглавляемый им ВУЗ произвёл 17 выпусков специалистов для школ Кургана и Курганской области. В 1958 году Кондрашенков создал и возглавил Курганское региональное объединение историков-аграрников, целью которого стало исследование закономерностей и особенностей развития сельского хозяйства этого региона.

В 1968 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Крестьяне Зауралья во второй половине XVII-XVIII вв.».

В Смоленске 
С 1968 года Кондрашенков являлся ректором Смоленского педагогического института имени Карла Маркса (ныне — Смоленский государственный университет). На этой должности он проработал 18 лет, уйдя с поста ректора в 1986 году. За время руководства этим ВУЗом Кондрашенков смог вывести его в разряд педагогических высших учебных заведений первой категории. Смоленский педагогический институт неоднократно занимал призовые места в социалистических соревнованиях и награждался переходящим Красным Знаменем. Кондрашенков добился строительства нового учебного корпуса, общежития, лабораторий института. Помимо своей ректорской деятельности, Кондрашенков также был председателем Совета ректоров вузов Смоленска, внеся значительный вклад в развитие народного образования в регионе. Также он постоянно преподавал основной курс истории России периода феодализма, занимался краеведческими изысканиями, писал учебные пособия и книги по истории Смоленской области.

В 1970 году Кондрашенков создал и возглавил Смоленское региональное объединение историков и аграрников, затем также создал лабораторию по проблемам формирования диалектно-материалистического мировоззрения студенческой молодёжи и лабораторию по проблемам сельского хозяйства. С 1986 года Кондрашенков был профессором кафедры отечественной истории Смоленского государственного педагогического института.

Кондрашенков является автором восьми книг по истории крестьянства и сельского хозяйства, более 350 статей в региональных и центральных изданиях. При его непосредственном участии было проведено 14 научных конференций, издано 14 сборников научных трудов, защищено 5 кандидатских и 1 докторская диссертации.

Неоднократно избирался в партийные и советские органы, был членом бюро Смоленского горкома КПСС, депутатом Смоленского горсовета.

Алексей Алексеевич Кондрашенков умер 10 сентября 2005 года. Похоронен  города Смоленска Смоленской области.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки РСФСР, 4 января 1979 года
 Доктор исторических наук, профессор.
 Орден Трудового Красного Знамени 
 Орден Дружбы народов, 2 августа 1985 года
 Медаль «За трудовое отличие»
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль К. Д. Ушинского
 Медаль Н. К. Крупской
 Золотая медаль Нейбауэра (Германия) 
 Действительный член Международной академии по изучению национальных меньшинств.
 Почётный гражданин города-героя Смоленска», Решение Смоленского городского Совета от 26 апреля 2002 года № 321 за «большой вклад в научно-исследовательскую, просветительскую и организаторскую деятельность по подготовке научных и педагогических кадров, активное участие в общественной жизни города».
 Академик Международной академии национальных меньшинств (Беларусь).
 другие награды.

Память 
10 ноября 2006 года на доме № 13 по улице Октябрьской Революции в Смоленске, где последние годы своей жизни жил Кондрашенков, была открыта мемориальная доска.

Наиболее известные работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 400 лет Смоленской крепости. Заметки ученого. Край Смоленский, 2002, N 7-9.

Примечания

Литература 
 Край Смоленский, 1995. — № 7-8. — С. 28-30.
 Чернобаев А. А. Историки России: кто есть кто в изучении отечественной истории. Биобиблиографический словарь. — Саратов, 1998. — С. 181.

Ссылки 
 Статья на сайте «Лица Зауралья»

Члены Смоленского горкома КПСС
Депутаты Смоленского городского совета
Выпускники МПГУ
Ректоры вузов России
Персоналии:Башкортостан
Преподаватели Шадринского государственного педагогического института
Преподаватели Курганского государственного университета
Преподаватели Смоленского государственного университета
Ректоры Смоленского государственного университета
Почётные граждане Смоленска
Историки сельского хозяйства
Краеведы Смоленской области